Nordiska mästerskapet 1964–1967 var den nionde upplagan av Nordiska mästerskapet. Fyra nordiska länder, Danmark, Finland, Norge och Sverige deltog. Turneringen startade 28 juni 1964 och avslutades 5 november 1967.

Tabell

Matcher

1964

1965

1966

1967

Externa länkar
Nordiska mästerskapet 1964-1967 på rsssf.com

Fotbollsåret 1964
Fotbollsåret 1965
Fotbollsåret 1966
Fotbollsåret 1967
Fotboll i Sverige
Fotboll i Norge
Fotboll i Danmark
Fotboll i Finland